Вотчица — река в Архангельской области России, приток Вели
 Вотчица — река в Вологодской области России, приток Ёмбы